Чунијапан де Ариба има више значења:

 Чунијапан де Ариба (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чунијапан де Ариба (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику